— полнометражный анимационный фильм, созданный студией Purple Cow Studios Japan вместе с режиссёром Ясухиро Ёсиурой. Премьера фильма состоялась на внеконкурсной программе международного фестиваля анимационных фильмов в Анси (Annecy International Animated Film Festival). Начало проката в Японии с 9 ноября 2013 года. В январе 2014 года компания Реанимедиа официально объявила о приобретении лицензии на фильм, в прокат он вышел 27 марта 2014 года.

Сюжет 
В результате некой произошедшей в прошлом катастрофы человечество разделилось на два народа. Для первого народа гравитация действует наоборот и его представители, а также используемые ими вещи падают в небеса. Однако эти люди живут под землей, поэтому большой угрозы для них эта особенность не представляет. Для второго народа гравитация действует обычным образом и он живёт на поверхности земли. Жизни этих двух народов практически не пересекаются, и о существовании друг друга бо́льшая часть их представителей не знает. Однако у живущих на поверхности людей есть история о том, что в прошлом грешники улетели на небеса. Поэтому в обществе считается недопустимым смотреть на небо и следует направлять свой взгляд на землю.

Короткометражный сериал 
В 2012 году, до выпуска полнометражного фильма вышел короткометражный сериал, состоящий из 4 серий, под названием . Он представляет собой первые полчаса фильма, разбитый на 4 части.

Персонажи 

Главная героиня истории. Дочка Старейшины, вождя народа, которая стала исследовать подземный мир. Патэма очень любопытна, любит лазать по запрещённым местам и мечтает увидеть «внешний мир». Во время очередного исследования заброшенных коридоров Патэма  столкнулась с существом, что стояло на потолке, словно на полу. Испугавшись, Патэма выбежала на ненадёжный мост и сорвалась в пропасть, но не погибла, а вылетела в совершенно незнакомое ей место с небом и травой.
 Сэйю — Фудзи Юкио

Один из главных героев. Мечтатель, плохо вписывающийся в тоталитарное общество на поверхности. Его отец построил летательный аппарат, но погиб во время его испытаний. Ночью, лёжа за пределами школьного общежития, Эйдж встретил девушку, которая вылетела из-под земли, и едва не упала в небо. Эйдж спас Патэму, нашёл для неё безопасное место и старался защитить.
 Сэйю — Нобухико Окамото

Сэйю — Оохата Синтаро

Создатели 
 Автор концепции, автор сценария, режиссёр: Ясухиро Ёсиура
 Художник-постановщик, разработка персонажей: Ясухиро Ёсиура
 Композитор: Митиру Осима
 Исполнитель эндинга: Эстель Мишо

Саундтрек 
Музыка к аниме была записана Российским государственным симфоническим оркестром кинематографии на студии «Мосфильм». Композитор — Митиру Осима. Заключительная песня «Patema Inverse» была исполнена на языке эсперанто французской певицей Эстель Мишо, авторы текста песни — Рико Сиоя, Фудзимаки Кенъити, и Дзюнъити Сибаяма. Саундтрек к аниме был выпущен на CD, как часть ограниченного издания данного аниме в Японии на Blu-ray/DVD.

Отзывы 
Патэма получила в основном положительные отзывы. Рейтинг одобрения на сайте Rotten Tomatoes составил 79 %, со средним рейтингом 5.7 из 10 на основе рецензий 14 критиков. В 8 обзорах на Metacritic средний результат 66 из 100.

The New York Times назвал фильм восхитительным, отметил музыкальное сопровождение и мягкую и детализированную анимацию. Фильм сравнили с картиной Параллельные миры (фильм) 2012 года из-за сходства сюжета и основной темы.

Фильм «Патэма наоборот» получил награды на Scotland Loves Anime 2013. Номинировался на Asia Pacific Screen Award for Best Animated Feature Film на 7м Asia Pacific Screen Awards.

Примечания

Ссылки 
  
 

Мультфильмы Ясухиро Ёсиуры